plama słoneczna
 plama soczewicowata
 plama gorąca
 plama (dermatologia)
 plama lęgowa
 plama na Złotej Puszczy
 plama Anny